Bello har flere betydninger:

 Concetto Lo Bello, en fodbolddommer fra Italien
 Marco Bello, en italiensk renæssancemaler
 Maria Bello, en Golden Globe-nomineret skuespiller fra USA
 Menachem Bello, en israelsk tidligere fodboldspiller
 Ramón Medina Bello, en tidligere argentinsk fodboldspiller